Iraklio bezeichnet

 Iraklio, eine Stadt auf Kreta (Griechenland)
 Iraklio (Attika), eine Stadt in der Region Attika (Griechenland)
 Iraklio (Regionalbezirk), ein Regionalbezirk auf Kreta (Griechenland)